Sikora est un nom de famille d'origine polonaise.

Politique 

 Gabriele Sikora : homme politique allemand du SPD.
 Jürgen Sikora : homme politique allemand de la CDU.

Sport 

Football
 Adrian Sikora : attaquant polonais du club polonais Piast Gliwice.
 Alfons Sikora : milieu allemand du club de 1. FC Mülheim-Styrum.
 Éric Sikora : défenseur français du Racing Club de Lens.
 Victor Sikora : attaquant néerlandais du Perth Glory.

Hockey
 Miroslav Sikora : joueur de hockey et entraîneur polonais.

Tennis de table
 Monika Sikora : joueuse allemande de tennis de table.

Biathlon

 Tomasz Sikora : biathlète polonais.

Toponymie 
 Sikora, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie, en Pologne.
 Sikora, autre nom du village de Sikorla au Burkina Faso.

Arts 

 Adam Sikora : acteur allemand.
 Elżbieta Sikora : compositrice polonaise.
 Frank Sikora : joueur de jazz allemand.
 Kacper Sikora : chanteur polonais, vainqueur de Mam Talent IV.
 Joseph Sikora : acteur américain.
 Juliet Sikora : DJ polonaise.

Homonymie de patronyme